Chaerophyllum torquatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Chaerophyllum torquatum ingår i släktet rotkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Rotkörvlar
torquatum